Anairë es un personaje ficticio perteneciente al legendarium creado por el escritor británico J. R. R. Tolkien, que aparece en el volumen Los pueblos de la Tierra Media, perteneciente a la serie de La Historia de la Tierra Media. 

Se casó con Fingolfin en Aman y de su matrimonio se conocen cuatro hijos: Fingon, Turgon, Aredhel y Argon. Cuando se produjo la Rebelión de los Noldor y su posterior exilio decidió quedarse en Aman con la esposa de Finarfin, Eärwen, de la que era gran amiga de modo que quedó separada de su marido. Por este motivo, al no haber acompañado a los Noldor a la Tierra Media, apenas se tienen datos de ella puesto que no participó en los hechos relacionados con los Silmarils.

Etimología 
El nombre Anairë significa en idioma Quenya la más sagrada, derivado de Airë = "sagrado" y An- = prefijo superlativo. Dado que nunca viajó a la Tierra Media no posee un nombre conocido en Sindarin.

Árbol genealógico

Bibliografía 
 

Noldor
Personajes de El Silmarillion
Reinas ficticias

fr:Anairë
pl:Lista Calaquendich#Anairë